Bettini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bettini (1825–1898), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Andrea Bettini (* 1960), Schweizer Schauspieler
 Antonio Bettini (1396–1487), italienischer Kleriker
 Domenico Bettini (1644–?), italienischer Maler
 Geremia Bettini (1822–1865), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Gianni Bettini (1860–1938), italienisch-amerikanischer Erfinder
 Giovanni Battista Bettini, Schweizer Baumeister und Stuckateur
 Goffredo Bettini (* 1952), italienischer Politiker
 Lorenzo Bettini (1931–2008), italienischer Fußballspieler
 Marco Bettini (* 1960), italienischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor für Fernsehproduktionen
 Mario Bettini (1582–1657), italienischer Jesuit, Mathematiker und Astronom
 Maurizio Bettini (* 1947), italienischer Altphilologe
 Paolo Bettini (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Silla Bettini (1923–2003), italienischer Schauspieler
 Silvio Bettini-Schettini (1885–1967), italienischer Politiker
 Zelia Trebelli-Bettini (1838–1892), französische Opernsängerin

Siehe auch:
 Bettoni